Ninh Bình (provincie), een provincie van Vietnam;
 Ninh Bình (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie.
 Ninh Bình (Khánh Hòa), een xã in district Ninh Hòa, provincie Khánh Hòa.